Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 18 km-es versenyszámát február 18-án rendezték a Holmenkollen síközpontban. Az aranyérmet a norvég Hallgeir Brenden nyerte. A Magyarországot képviselő Sajgó Pál az 53. helyen végzett.

Utoljára rendeztek versenyt a 18 km-es távon, 1956-tól kezdődően két új táv, a 15 km és a 30 km került az olimpia programjába.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F18